Гран-при Великобритании 1979 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 14 июля 1979 года на трассе Сильверстоун.

Гонщики команды «Уильямс» доминировали на своей домашней трассе. Алан Джонс завоевал поул, лидировал в первой половине гонки, но сошёл из-за проблем с двигателем. Его напарник Клей Регаццони установил быстрейший круг в гонке и одержал первую в истории своей команды победу. Из-за фальстарта к результату Элио де Анджелиса была добавлена минута штрафа.

Квалификация

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-38 Алан Джонс

39-68 Клей Регаццони

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании